Кероси́нка — бытовой нагревательный прибор для приготовления и разогревания пищи на открытом огне, работающий на керосине, по принципу действия аналогичен керосиновой лампе.

Описание 
Керосинка состоит из резервуара, фитильного механизма (для регулировки высоты пламени), жаровой трубы со смотровым слюдяным окном и конфоркой для установления посуды.

Поскольку забор топлива в керосинке осуществляется только фитилём, то сложно добиться значительного расхода. Даже сложные в эксплуатации широкие фитили по нескольку в ряд не позволяли достичь оптимального расхода топлива как в примусах и керогазах. Поэтому прогрев посуды и её содержимого шёл медленно. Как следствие, бесполезно рассеивалось значительное количество тепла, приводя к перерасходу топлива.

Второй недостаток — керосинка может сильно коптить при чрезмерном подъёме фитиля.

Из преимуществ следует отметить, что керосинка менее пожароопасна в сравнении с примусом и керогазом, особенно если фитили выдвинуты на малое пламя.

Наряду с примусом, в СССР до 50-х годов XX века керосинка была наиболее распространенным прибором для приготовления пищи.

Виды керосинок 
Керосинки бывают настольные и напольные, одно-, двух- и трёхфитильные, одно- и двухтрубные, одно- и двухконфорочные; применяемые фитили большей частью хлопчатобумажные плоские, реже — круглые. В некоторых моделях керосинок конфорки делаются раскладными, что позволяет одновременно установить две кастрюли.

Примечания

Литература 
 

Источники огня
Кухонная техника
Керосин